Radłów (Klein-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
 Radłów (Opole), een plaats in het Poolse woiwodschap Opole
 Radłów (gemeente in Klein-Polen), de gemeente Radłów in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
 Radłów (gemeente in Opole), de gemeente Radłów in het Poolse woiwodschap Opole
 Radłów, een plaats in Ostrów Wielkopolski, groot Polen